SFOS może oznaczać:

Polska 

 Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy – stowarzyszenie wyższej użyteczności utworzone w celu wsparcia odbudowy Warszawy.

Szwajcaria 

 Numer SFOS – numer przypisywany przez  każdej jednostce podziału administracyjnego w Szwajcarii.